Dungannon – comune dell'Irlanda del Nord (Regno Unito)
Dungannon – comune della Virginia (Stati Uniti d'America)